Andrea di Bartolo est le nom de baptême de plusieurs peintres italiens :
  Andrea de Bartolo de Bargilla (1419-1457) dit Andrea del Castagno
 Andrea di Bartolo de la famille Cini,  (1389-1428), fils de Bartolo di Fredi
 Andrea di Bartolo de la famille Solari,  (1460-1524) dit Andrea Solario